Альбре () — прізвище французького походження. Відомі носії:
 Жанна Альбре — графиня де Фуа
 Сезар-Фебюс д'Альбре — французький маршал